Brđani (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Brđani (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Brđani (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië en Herzegovina
 Brđani (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Brđani (Pleternica), een plaats in de Kroatische gemeente Pleternica
 Brđani (Prijedor), een plaats in de gemeente Prijedor in Bosnië en Herzegovina
 Brđani (Rešetari), een plaats in de Kroatische gemeente Rešetari
 Brđani (Šipovo), een plaats in de gemeente Šipovo in Bosnië en Herzegovina
 Brđani (Tuzla), een plaats in de gemeente Tuzla in Bosnië en Herzegovina